Pławin peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pławin, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Pławin, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie